Shopping steht für:

 Einkaufstätigkeit und -erlebnis, siehe Einkauf (Konsum)
 Shopping (1986), US-amerikanische Horrorkomödie von Jim Wynorski
 Shopping (1994), britischer Actionfilm von Paul W. S. Anderson

Siehe auch:

 Shoppen